Fischgraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Fischgraben (Bever), rechter Zufluss der Bever (zur Oste) in Hesedorf, Stadt Bremervörde, Landkreises Rotenburg (Wümme), Niedersachsen 
 Fischgraben (Bleichbach), rechter Zufluss des Bleichbachs (zur Elz, zum Oberrhein) gegenüber Wagenstadt, Stadt Herbolzheim, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Fischgraben (Fischenberger Bächle), rechter Zufluss des Fischenberger Bächles (zur Köhlgartenwiese, zur Kleinen Wiese, zur Wiese) bei Fischenberg, Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Fischgraben (Fränkische Rezat), linker Auengraben zur Fränkischen Rezat in Ansbach, Bayern
 Fischgraben oder [[Thürleinsgraben]], rechter Zufluss des Lohrbachs (zur Tauber) bei Lohr, Gemeinde Insingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Fischgraben (Wehra), linker Zufluss der Wehra vor Wehr, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Fischgraben (Werra), auch Moorbach, rechter Zufluss der Werra nach Barchfeld, Gemeinde Barchfeld-Immelborn, Wartburgkreis, Thüringen

Orte:
 Fischgraben (Gemeinde St. Martin), Ortsteil von St. Martin, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Fischgraben (Gemeinde Gasen), Ortsteil von Gasen, Bezirk Weiz, Steiermark
 Fischgraben (Gemeinde Sankt Marein-Feistritz), Ortsteil von Sankt Marein-Feistritz, Bezirk Murtal, Steiermark

Siehe auch:
 Fischbach
 Fischwasser